Валентин Зверковский (, 20 февраля 1786, Mokrzesz — 15 декабря 1859, Париж) — польский публицист.

В 1831 году эмигрировал во Францию; в Париже напечатал:
 Kilka słow о czynnościach sejmu polskiego (1833)
 Dalszy ciąg zbiory uchwał sejmu (1833)
 Korpus drugi w r. 1831, z mapą (1844)
 Historyja ostatnich zdarzeń 1831 r. (1843)
 Zywot generała Małachowskiego (1845).
В 1834—1836 — один из руководителей «Молодой Польши».

Примечания

Ссылки 
 
 Zwierkowski Walenty Józef в Encyklopedia Internautica

Публицисты Польши